Kulina est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Kulina, village situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Kulina, village situé dans la municipalité d'Osmaci et dans la République serbe de Bosnie ;
Kulina, village situé dans la municipalité de Vlasenica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Kulina, village situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava.
en 
Kulina, village d'Estonie situé dans la commune de Vinni